BUV peut faire référence à :
  ;
 , un véhicule simple et robuste conçu pour être utilisé dans les pays en développement.

Code IATA des aéroports